4 de Abril Futebol Clube do Cuando-Cubango é um clube de futebol de Angola, da cidade de Menongue, na província do Cuando-Cubango. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Etimologia 
O nome do clube é uma homenagem à data de 4 de abril de 2002, o dia em que o governo angolano e os rebeldes da UNITA assinaram o memeorando de entendimento, em respeito ao Protocolo de Lusaka, que pôs fim as 27 anos da Guerra Civil Angolana. Além disso o 4 de abril é um feriado nacional, chamado de "Dia da Paz".

História 
O clube foi fundado no dia 20 de abril de 2014.

Plantel actual

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da província do Cuando-Cubango